La mia sposa americana (My American Wife) – film del 1922 diretto da Sam Wood
 La moglie americana (My American Wife) – film del 1936 diretto da Harold Young